Българската изпълнителка Преслава е издала 7 студийни албума, 3 компилации, 2 видео албума и 64 видеоклипа. Певицата има договор с музикалната компания „Пайнер“.

Албуми

Студийни албуми

Компилации

Видео албуми

Песни извън албум 
 Драгано, Драганке (2003)
 Невено моме (2003)
 Нежен рекет (дует с Милко Калайджиев) (2004)
 Ден благословен (2004)
 Ах леле, леле (2004)
 Искаш ме (2004)
 Готина и готин (дует с Милко Калайджиев) (2004)
 Замръкала е хубава Яна (дует с Ивелина Колева) (2008)
 Иван Елена тихо думаше (дует с Ивелина Колева) (2010)
 Бутилка (трио с Галена и Борис Дали) (2013)
 Пиши го неуспешно (2014)
 Моето слабо място (2014)
 Повече на питай (дует с Тони Стораро) (2014)
 Ако утре ме губиш (2014)
 Нашето любов е (2014)
 Нокаут (дует с Ваня) (2015)
 Аматьорка (2015)
 Живей (дует с Галена) (2015)
 На тебе не отказвам (2015)
 С теб или с никой (дует с Фики) (2015)
 Стига ти (2015)
 In Control (дует със Стефан Илчев) (2016)
 Чуплива и влюбена (2016)
 Няма да ти пиша (2016)
 Без теб (2016)
 Пада звезда (2017)
 Тук жена му пази (дует с Джена) (2017)
 Така ни се пада (дует с Галин) (2019)
 Беден в сърцето (2020)
 В твоето легло (2021)
 Горчиви истини (дует с Лидия) (2021)
 Моме Невено (дует с Ивелина Колева) (2021)
 От утре (2022)
 Сладкото зло (дует с Константин) (2022)
 Мангава тут (дует със Софи Маринова) (2022)
 Мълчете си (2022)

Песни със специално участие 
 Искам само любов (Милко Калайджиев ft. Преслава) (2004)
 Горе-долу (Фики ft. Преслава) (2014)
 Царя на купона (Галин ft. Преслава) (2016)
 Leila pala tute (Устата ft. Деси Слава, Анелия и Преслава) (2017)
 Звяр си (Кристиана ft. Преслава) (2019)
 Нека ме боли (Роксана ft. Преслава) (2020)
 Срещата бърза (Галин ft. Преслава) (2022)

Видеоклипове

Поп-фолк видеоклипове

Чуждоезични видеоклипове

Фолклорни видеоклипове

ТВ Версии

Slideshow

Източници

Външни препратки 
 Официален уебсайт на Преслава 
 Дискография на Преслава в signal.bg 

Дискографии на български попфолк изпълнители